Desa Sindangmukti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sindangmukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,20, long 107,36), Jawa Barat, 
 Desa Sindangmukti (administrativ by i Indonesien, lat -7,12, long 108,23), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar